Fehér Miklós (1829–1892) 1848/49-es honvéd főhadnagy, gazdasági gépgyáros
Fehér Miklós (1900–?) hegedűművész
Fehér Miklós (1914–1975) antropológus
Fehér Miklós (1921–2000) állatorvos
Fehér Miklós (1958) könyvtáros, a Könyvtári Intézet igazgatója
Fehér Miklós (1960) kvantumkémikus
Fehér Miklós (1979–2004) válogatott labdarúgó
Fehér Miklós (1929–1994) díszlettervező